Fokus může být :

 ohnisko
 fokus (fyzika) – bod, jímž po lomu nebo odrazu procházejí paprsky rovnoběžně s hlavní osou čočky
 fokus (matematika) – pevný bod, jehož vzdálenost od libovolného bodu kuželosečky je ve stálém poměru ke vzdálenosti od přímky
 fokus (medicína) – synonymum pro ložisko (medicína)
 Fokus-H (hudební nástroje) – česká značka kytar
 Fokus Praha, od roku 1990 občanské sdružení, od roku 2016 zapsaný ústav pro podporu lidí se zkušeností s duševním onemocněním.
 Fokus Optik, největší řetězec oční optiky na území ČR
 Fokus Václava Moravce, diskusní pořad České televize